Стамболийски е село в Южна България. То се намира в община Хасково, област Хасково. Южен централен регион.

Население 
 Численост
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Редовни събития 
Съборът на селото се провежда на 20 юли всяка година.

Личности 
 Янчо Костов (1912 – ?), български партизанин, генерал

Източници 

Села в област Хасково
Населени места в община Хасково